Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей 2009 — 6-й сезон FIA World Touring Car Championship в истории и 5-й сезон этого чемпионата после его возрождения в 2005-м году. Сезон стартовал 8 марта гонкой в Бразилии на автодроме в Куритибе, и завершился гонкой в Макао на Guia Circuit 22 ноября, по завершении 24 гонок сезона.

На старт были допущены машины двух классов: Super 2000 и Diesel 2000. Регламент обоих классов был максимально уравнен таким образом, чтобы в борьбе за титул в личном и командном зачёте машины ни одного из классов не получили преимущества.

Команды и пилоты

Изменения в пелотоне 
Переходы внутри чемпионата
 Стефано Д'Асте: Scuderia Proteam Motorsport → Wiechers-Sport
 Серхио Эрнандес: Scuderia Proteam Motorsport → BMW Team Italy-Spain
 Феликс Портейро: BMW Team Italy-Spain → Scuderia Proteam Motorsport
 Кристиан Поульсен: Wiechers-Sport → Liqui Moly Team Engstler
 Джеймс Томпсон: N-Technology → LADA Sport

Приход в чемпионат
 Том Бордман: Еврокубок SEAT → SUNRED Engineering
 Марин Чолак: Еврокубок SEAT León → Čolak Racing Team Ingra
 Вито Постильоне: Итальянский GT → Scuderia Proteam Motorsport

Покинули чемпионат
 Пьер-Ив Корталь: Exagon Engineering → Бельгийский туринг.
 Ибрахим Окьяй: Borusan Otomotiv Motorsport → н/д
 Андрей Романов: Liqui Moly Team Engstler → ADAC Procar

Календарь 
Первая предварительная версия календаря была выпущена в октябре 2008 года.

Изменения в календаре 
Этап в Марракеше будет проведён на новом временном уличном кольце в центре города 3 мая, также в календарь вернулся уличный этап в Порту.

В обновлённой версии календаря, выпущенной 5 ноября 2008 года, изменились сроки проведения немецкого (гонка в Ошерслебене была передвинута с 30 августа на 6 сентября (дабы развести его по срокам с Гран-при Бельгии Ф1)) и японского этапов (этап в Окаяме переехал с 25 октября на 1 ноября).

Итальянский этап сменил в последний момент не только сроки (передвинувшись с 4 октября на 20 сентября), но и место (вместо Национального автодрома Монцы принимающей трассой стал Автодром Энцо и Дино Феррари в Имоле).

Результаты и общий зачёт

Результаты

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников 

Помимо стандартное очковой системы, применяемой в абсолютном личном зачёте, в трофее частников предусмотрены дополнительные бонусные очки: по одному за быстрейший круг и поул-позицию (оба — среди представителей своего класса). За финиш в очковой зоне абсолютного зачёта пилот дополнительно получает в частный зачёт утроенную сумму очков, полученных в абсолютный. Все очки, заработанные на этапе в Макао — удвоены.

Командный трофей частников 

В командном трофее частников принимают участие все организации, проехавшие по ходу чемпионата хотя бы один этап любым числом гонщиков. Очки в зачёт получают максимум два пилота и то при условии, что они заявлены в чемпионат, как независимые пилоты.

Примечания

Ссылки 
Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА

WTCC
2009